

Особи 

 Андрес Пастрана — 30-й президент Колумбії
 Місаель Пастрана — 23-й президент Колумбії
 Юлія Пастрана — бородата жінка, родом з Мексики

Інше 
 Пастрана — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Гвадалахара